Улица Астана Кесаева — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Героя Советского Союза Астана Кесаева.

 Улица Астана Кесаева — улица во Владикавказе, Северная Осетия, Россия.
 Улица Астана Кесаева — улица в Севастополе, Украина.